Лёгкие крейсера типа «Тромп» — тип лёгких крейсеров голландского флота времён Второй мировой войны. Всего построено 2 единицы: «Тромп» (Tromp) и «Якоб ван Хеемскерк» (Jacob van Heemskerck). Лёгкие крейсера по проекту были предназначены для лидирования эсминцев. По первоначальному проекту достроен только «Тромп», «Якоб ван Хеемскерк» достраивался в Великобритании как крейсер ПВО.

Строительство 
«Тромп» — заложен 17 января 1936 г., спущен 24 мая 1937 г., вошёл в строй 18 августа 1938 г.

«Якоб ван Хеемскерк» — заложен 31 октября 1938 г., спущен 16 сентября 1939 г., вошёл в строй 11 февраля 1941 г.

Оценка проекта 

С учётом большого количества сильновооружённых эсминцев у японцев, для слабого флота Нидерландов «Тромп» оказался весьма удачным проектом крейсера-лидера эсминцев. Сильное вооружение, малое водоизмещение и сравнительно невысокая цена постройки, хорошая мореходность, наличие лёгкого бронирования и сравнительно сильного по сравнению с современниками зенитного вооружения делали этот крейсер серьёзным противником.

Для флота Японии эти крейсера оказались неприятным сюрпризом.

Примечания

Литература 

 Ненахов Ю. Ю. Энциклопедия крейсеров 1910—2005. — Минск, Харвест, 2007.
 Патянин С. В. Дашьян А. В. и др. Крейсера Второй мировой. Охотники и защитники — М.: Коллекция, Яуза, ЭКСМО, 2007.
 Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1922—1945.- Annapolis, Maryland, U.S.A. : Naval Institute Press, 1996.
 M. J. Whitley. Cruisers of World War Two. An international encyclopedia. — London, Arms & Armour, 1995.

Лёгкие крейсера типа «Тромп»